Улица Смирнова () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Литовская до улицы Николая Неборака.

Примыкают переулок Смирнова, улица Шевцовой, переулок Тюленина, улица Тычины.

История 
До 1974 года называлась Кооперативная. Переименована, когда село Коты вошло в состав города Чернигова, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием. 10 апреля 1974 года улица получила современное название — в честь Героя Советского Союза Сергея Григорьевича Смирнова, согласно Решению Черниговского исполнительного комитета № 225.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой, частично малоэтажной жилой застройкой: четыре 2-этажных (№ 34, 37А, 38, 38А) и один 3-этажный дом (№ 36).

Учреждения: нет.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова